Op de Australian Open 2014 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 17 tot en met 26 januari 2014.

De Australische titelverdedigers Jarmila Gajdošová en Matthew Ebden waren ook dit jaar via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd. Zij bereikten de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Alexander Peya, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Kristina Mladenovic / Daniel Nestor won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zesde geplaatste koppel Sania Mirza en Horia Tecău in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Nestor had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mladenovic geen.

De Nederlander Jean-Julien Rojer en zijn Russische partner Vera Doesjevina kregen in de openingsronde het eerste reekshoofd tegenover zich – die waren te sterk voor hen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Australian Open
ITF-toernooi in 2014